Голубе́нцев — русская фамилия.
 
 Голубенцева, Наталья Александровна (род. 1942) — советская и российская актриса, мастер озвучивания, дочь А. А. Голубенцева.